Сергей Ерохин:
   (род. 1952) — украинский экономист, ректор Национальной академии управления.
 Ерохин, Сергей Дмитриевич (род. 1978) — ректор МТУСИ.